

Astronomia
1707 Chantal – asteroide della fascia principale

Geografia
Chantal – comune del dipartimento del Sud (Haiti)

Onomastica
Chantal – nome proprio di persona femminile

Persone
Caprice Chantal – ballerina, cantante e attrice francese
Giovanna Francesca Frémiot de Chantal – religiosa francese
Marcelle Chantal – attrice francese